Het seizoen 2014/15 van de Eerste Divisie voetbal, officieel onder de naam Jupiler League, ging van start op 8 augustus 2014. Aan de competitie namen twintig clubs deel.

N.E.C. werd kampioen en promoveert zodoende rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl acht andere teams in een play-off tegen elkaar en tegen de nummers 17 en 16 van de Eredivisie opnemen. In het vorige seizoen promoveerden Willem II, dat kampioen werd, Excelsior en FC Dordrecht via de play-offs. Daarvoor in de plaats kwamen Roda JC Kerkrade, N.E.C. en RKC Waalwijk die degradeerden uit de Eredivisie.

Teams

Trainerswijzigingen

Uitslagen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie wordt door tien ploegen gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie 2015/16. De play-offs worden gespeeld door de nummers 16 en 17 van de Eredivisie 2014/15, vier periodekampioenen van de Eerste divisie 2014/15 en de vier hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste divisie. De vier laagst geplaatste teams uit de Eerste divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De beide winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie, de vier hoogstgeplaatste teams uit de Eerste divisie spelen onderling om plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er vier teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie. Als de kampioen een periodetitel heeft gewonnen dan neemt het volgende team van het eindklassement die plaats in.

Periodekampioenen 
Na elke 9 wedstrijden kan het team met het hoogste aantal punten een periodetitel behalen. De laatste 2 speelrondes (speelronde 37 en 38) tellen niet mee voor een periodetitel.

 Periode 1: N.E.C.
 Periode 2: Almere City FC
 Periode 3: FC Oss
 Periode 4: FC Eindhoven

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 

 /

Toeschouwersaantallen 

2014/15
Nederlands competitievoetbal 2014/15